Today henviser til forskellige artikler:

 Today – sang af the Smashing Pumpkins
 The Today Show – amerikansk tv-nyhedsformidlings og -talkshow
 Today (avis) – avis i Singapore